Resultats del Gran Premi d'Espanya de la temporada 1971 disputat al circuit de Montjuïc el 18 d'abril del 1971.

Classificació

Altres 
 Pole: Jacky Ickx 1' 25. 9

  Volta ràpida: Jacky Ickx 1' 25. 1 (a la volta 69)

Referències 
 

Espanya
Competicions esportives del 1971 a Catalunya
Edicions del Gran Premi d'Espanya a Barcelona
Gran Premi